Prekrivajoči sindrom:

 prekrivajoči sindrom (hepatologija) – opisuje bolezni jeter,
 prekrivajoči sindrom (revmatologija) – opisuje bolezni revmatološkega sistema.